

Амзя — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Амзя — село, Нефтекамський міський округ, Башкортостан